Пост 939 кіломéтр — колійний пост та зупинний пункт Харківської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці на двоколійній електрифікованій постійним струмом лінії Лозова — Павлоград I між станціями Лозова та Самійлівка. Від колійного поста 939 км відгалужується лінія до станції Панютине.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті Пост 939 км зупиняються приміські електропоїзди до станцій Лозова-Пасажирська, Синельникове I, Дніпро-Головний, Покровськ та Слов'янськ.

Примітки

Джерела

Посилання 

Транспорт Лозівського району
Залізничні станції Харківської області